Велика-Сочаница () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Велика-Сочанице проживало 1489 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 1465 (98,39 %);
 хорваты — 10 (0,66 %);
 югославы — 5 (0,33 %);
 мусульмане — 1 (0,06 %);
 другие — 8 (0,53 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской